Онічень () — комуна в Румунії, у повіті Нямц.
 Онічень () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Онічень.
 Онічень () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Форешть.